Лос Чивос има више значења:

 Лос Чивос (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Чивос (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чивос (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чивос, Ла Преса (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Чивос (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Чивос (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Чивос (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Чивос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Чивос, Мате Гвајабо (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Чивос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Чивос, Ел Компартидеро (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику